
Molekulska formula -{C19H23N3O}- se može odnositi na:

 A-412,997
 Benzidamin